Клыков, Вячеслав:
 Клыков, Вячеслав Михайлович (1939—2006) — советский и российский скульптор, президент Международного фонда славянской письменности и культуры, председатель возрождённого Союза русского народа (2005—2006).
 Клыков, Вячеслав Николаевич (1949—2021) — советский футболист.